Футболист года в Австрии () — ежегодная награда, которая присуждается ведущим информационным агентством Австрии APA по результатам опроса тренеров клубов австрийской бундеслиги. Впервые присуждение этой награды состоялось в 1984 году. Наибольшее количество раз (девять) этой награды удостаивался Давид Алаба (2011 — 2016 годы и 2020 — 2022 годы).

Победители

Многократные победители 
Полужирным выделены действующие игроки.

Ссылки 
 Список лауреатов футбольных наград Австрии на сайте RSSSF

Футбол в Австрии
Футбольные награды